NGC 3917 (другие обозначения — UGC 6815, MCG 9-20-8, ZWG 269.5, ZWG 268.93, IRAS11481+5206, PGC 37036) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1790 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3917 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3917 в группу также входят ещё 42 галактики.

Примечания 

 

3917
Большая Медведица (созвездие)